Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2017 го́да () — 26-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига

Первый этап

Группа A 
Время проведения: 4 мая — 26 июля

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В июне «Фортуна/Огре» отказалась от участия в турнире. Результаты игр с её участием были аннулированы.2 Игра была остановлена на 80-й минуте при счёте 4:0 в пользу «Прогресса-2». Главный судья и делегат игры констатировали, что в течение игры со стороны игроков «Сириуса» продолжаются действия, не совместимые с принципами честной игры и спортивными принципами. Команде «Сириус» было засчитано техническое поражение.3 За грубые нарушения спортивной этики «Сириус» был исключён из турнира. Результаты игр с участием команды были аннулированы.4 Игра не состоялась, команде «Kengaroos/Саласпилс» было засчитано техническое поражение.

Группа B 
Время проведения: 2 мая — 31 июля

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За грубые нарушения спортивной этики «Райта» была исключена из турнира. Результаты игр с её участием были аннулированы.2 Команда «EXCONDO» из-за проблем с комплектацией состава отказалась от участия во втором этапе. Результаты игр с её участием не учитывались.

Второй этап

За 1 — 8 места 
Время проведения: 3 августа — 25 сентября

Турнирная таблица

1 Во втором этапе команда выступала в общем зачёте.
 «Монарх/Фламинко» опережает «Прогресс-2» по результатам личных встреч (1:0 и 3:2).

Результаты матчей

За 9 — 13 места 
Время проведения: 4 августа — 25 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Курземе/Земгале 
Время проведения: 13 мая — 24 сентября

Турнирная таблица

 «Супер Нова» опережает «Гробиню-2» по результату личной встречи (4:1).
 «Никерс», «Талси/Лайдзе» и «Салдус/Броцени» расположились в таком порядке по результатам личных встреч (соответственно, 4, 3 и 1 очко).

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче «Роя/Колка» — ЮФЦ «Добеле» дисквалифицированного игрока, 2 сентября 2017 года, команде ЮФЦ «Добеле» было засчитано техническое поражение.2 Матч «Никерс» — «Сеньчи» 16 сентября 2017 года не состоялся, так как поле не соответствовало требованиям к проведению игры. «Никерсу» было засчитано техническое поражение.

Латгале 
Время проведения: 10 мая — 24 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче «Илуксте» — «Калупе» (2:1) незаявленного игрока, 21 мая 2017 года, команде «Илуксте» было засчитано техническое поражение.2 За неявку на матч команде «Виесите» было засчитано техническое поражение.3 За неявку на матч команде «Илуксте» было засчитано техническое поражение.

Видземе

Первый этап

Группа A 
Время проведения: 23 апреля — 27 августа

Турнирная таблица

1 Команда выступала вне конкуренции, так как в её составе были заявлены игроки из Первой лиги.

 Команды «Лимбажи», «Плявиняс ДМ» и «Трактор» при равенстве очков в личных встречах (по 6) расположились в таком порядке по разнице голов (соответственно, 8:7, 6:6 и 7:8).

Результаты матчей

1 За неявку на матч, «Саласпилсу» было засчитано техническое поражение.
2 За неявку на матч, команде «Рига Юнайтед-2» было засчитано техническое поражение.

Группа B 
Время проведения: 29 апреля — 27 августа

Турнирная таблица

1 Команда выступала вне конкуренции, так как в её составе были заявлены игроки из Первой лиги.

Результаты матчей

1 За грубые нарушения спортивной этики, команда ДФК «Саласпилс» была исключена из турнира. В оставшихся играх команде были засчитаны технические поражения.

Второй этап

Финальный турнир 
Время проведения: 3 сентября — 25 сентября

Турнирная таблица

 Команды «Смилтене/ДЮСШ-2», «Цесис» и «Саласпилс» при равенстве очков в личных встречах (по 6) расположились в таком порядке по разнице голов (соответственно, 16:8, 10:12 и 9:15).

Результаты матчей

За 5-е место 

|}

За 7-е место 

|}

За 9-е место 

|}

За 11-е место 

|}

За 13-е место 

|}

Северо-Восток 
Время проведения: 13 мая — 1 октября

Турнирная таблица

 «Гулбене» опережает «Лубану/Дегумниеки» по результатам личных встреч (3:1, 1:2 и 4:0).

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг

1 На 80-й минуте при счёте 2:2 игроки «Кварц/ДЮСШ Мадона» отказались продолжать игру. Команде «Кварц/ДЮСШ Мадона» было засчитано техническое поражение.
2 Матч между командами «Лудза» и «Лубана/Дегумниеки» состоялся в Дегумниеки, 9 сентября 2017 года.

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа A 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Группа B 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2017
 Первая лига Латвии по футболу 2017
 Кубок Латвии по футболу 2017

Примечания

Ссылки 
 

2017
Футбол в Латвии в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017